Кубок Тото 2005–2006 — 22-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 12 команд прем'єр-ліги поділені на дві групи, з яких по 2 команди проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Втретє переможцем турніру став Маккабі (Хайфа).

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 лютого 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на rsssf  

2005–2006
2005 у футболі
2006 у футболі